13-я армия — оперативно-тактическое объединение РККА во время Гражданской войны (1919—1920 годы).

Создана приказом РВС Южного фронта от 5 марта 1919 года на базе группы войск донецкого направления, расформирована 12 ноября 1920 года.

Сокращённое наименование — 13 А.

Состав 
В армию входили:
 управление (штаб)
 1-я стрелковая дивизия (авг. − сент. 1920)
 2-я Донская стрелковая дивизия (окт. − нояб. 1920)
 3-я стрелковая дивизия (июль 1919 − окт. 1920)
 4-я стрелковая дивизия (5 — 7 марта 1919).,
 7-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (анг. − сент. 1919)
 9-я стрелковая дивизия (март − дек. 1919; сент. − окт. 1920)
 15-я стрелковая дивизия (май − сент. 1920)
 23-я стрелковая дивизия (РККА, 1920) (сент. − окт. 1920)
 40-я стрелковая дивизия (июнь − окт. 1920)
 41-я стрелковая дивизия (март − апр. 1919)
 42-я стрелковая дивизия (7 марта 1919 − янв. 1920; янв. − март 1920; июнь − нояб. 1920).,
 46-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (янв. − окт. 1920)
 51-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (авг. − сент. 1920)
 52-я стрелковая дивизия (апр. − сент. 1920)
 Донецкая сводная стрелковая дивизия (март 1919)
 Латышская стрелковая дивизия (окт. 1919; март − сент. 1920)
 Морская экспедиционная дивизия (окт. − нояб. 1920)
 Сводная стрелковая дивизия (сент. 1919)
 Эстонская стрелковая дивизия (окт. 1919 − март 1920)
 1-й конный корпус (июнь − июль 1920)
 2-я кавалерийская дивизия (май − июль 1920)
 7-я кавалерийская дивизия (сент. − нояб. 1920)
 8-я кавалерийская дивизия (нояб. 1919 − май 1920)
 9-я кавалерийская дивизия (авг. − окт. 1920)
 16-я кавалерийская дивизия (июль 1920)
 Группа войск таганрогского направления (1-й и 2-й Донские стрелковые дивизии, Морская экспедиционная дивизия, 5-й кавалерийская дивизия, Сводной группы Упраформа 1-й Конной армии (окт. 1920), 3-й конный корпус (окт. − нояб. 1920).

Боевые действия

Гражданская война на Юге России 
В течение 1919 года вела бои с Вооружёнными силами Юга России. В марте — апреле вела бои по овладению Донбассом, заняла район Юзовка, Дебальцево и вышла на подступы к Ростову на Дону и Таганрогу. В мае — июне 1919 года отходила на Север, ведя оборонительные бои. В составе Группы войск В. И. Селивачева участвовала в неудачном августовском контрнаступлении Южного фронта 1919 (август−сентябрь). В сентябре — октябре 1919 года отходила под натиском противника на Валуйки, Курск, Ливны, Орёл. Затем успешно участвовала Орловско-Кромской операции (октябрь−ноябрь 1919), в ходе которой заняла Малоархангельск и Курск. В ноябре 1919 — январе 1920 участвовала в боях за Донбасс и Мариуполь. 10 января 1920 года её соединения и части вышли на побережье Азовского моря, отрезав левый фланг ВСЮР (Войска Новороссийской и Киевской областей) от основных сил. В феврале — мае 1920 года, действуя на перекопском направлении, пыталась овладеть Крымом и вела боевые действия против защищавших Крым войск генерала Слащёва, но успеха не имела.

Летом 1920 под натиском Русской армии Врангеля была вынуждена отойти в Северную Таврию. В июле 1920 года вела оборонительные бои и не допустила выхода противника к железной дороге Александровск — Пологи — Бердянск. В августе−сентябре 1920 удерживала Каховский плацдарм. Участвовала в контрнаступлении Южного фронта в Северной Таврии (октябрь 1920) и Перекопско-Чонгарской операции (ноябрь 1920) (находясь в резерве фронта). 12 ноября 1920 года расформирована. Управление 13-й армии слито с управлением 4-й армии РККА.

Польский поход РККА 
В сентябре 1939 года во время вторжения в Польшу Одесская армейская группа переименована в 13-ю армию.

13-я армия сформирована во время советско-финской войны 1939-40 годов на основе оперативной группы комкора В. Д. Грендаля 25 декабря 1939 года. По окончании войны расформирована.

В Великой Отечественной войне 
Вновь в составе РККА 13-я армия была сформирована в мае 1941 и действовала до расформирования после Победы в 1945 году.

Командный состав 
Командующие:
 Кожевников И. С. (6 марта — 16 апр. 1919)
 Геккер А. И. (16 апр. 1919 — 18 февр. 1920)
 Паука И. Х. (18 февр. — 5 июня 1920)
 Эйдеман Р. П. (5 июня — 10 июля 1920)
 Уборевич И. П. (10 июля — 11 нояб. 1920).

Члены РВС:
 Л. Н. Александри (5 марта — 27 июня 1919)
 Мазалов К. И. (6 марта — 20 апр. 1919)
 Сомов О. И. (6 марта — 18 апр. 1919)
 Перчихин Д. Г. (10 марта — 24 мая 1919)
 Косиор И. В. (26 апр. — 2 нояб 1919)
 Плятт В. И. (1 июня — 28 сент. 1919)
 Пятаков Г. Л. (28 июня — 3 нояб. 1919)
 Розенгольц А. П. (7 окт. — 19 дек. 1919)
 Богатин С. Р. (31 окт. 1919 — 11 мая 1920)
 Межин Ю. Ю. (26 дек. 1919 — 25 янв. 1920, 4 сент. — 3 нояб. 1920)
 Константинов М. П. (27 марта — 12 июня 1920)
 Затонский В. П. (22 мая — 16 июля 1920)
 Зуль Б. Г. (4 июня — 31 авг. 1920)
 Горбунов Н. П. (18 авг. — 27 окт. 1920)
 Лиде А. М. (22 окт. — 12 нояб 1920).

Начальники штаба:
 Душкевич А. А. (6 марта — 3 июля 1919)
 Зайончковский А. М. (временно исполняющий должность, 3 июля 1919 — 26 февр 1920)
 Орлов М. А. (временно исполняющий должность, 22 февр — 20 июня 1920)
 Алафузо М. И. (20 июня — 13 окт. 1920)
 Токарев Ф. П. (13 окт. — 12 нояб. 1920).
 Дегтяренко, Пётр Михайлович, уполномоченный ЦК КП(б) Украины (1920)

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. — : Советская энциклопедия, 1983.
 Центральный государственный архив Советской Армии. Ф.1407; 894 д.; 1919—1921 гг. Управление 42-й стрелковой дивизии (бывшая 4-я партизанская, 4-я стрелковая дивизия)

Ссылки 
 Центральный государственный архив Советской армии. Донецкая группа войск.
 Управление 42-й стрелковой дивизии (бывшая 4-я партизанская, 4-я стрелковая дивизия).

Советские армии во время Гражданской войны